Ephraim (hebr. „doppelt fruchtbar, doppelt gesegnet“) bezeichnet:

 Ephraim, einen Vor- und Familiennamen; siehe dort Etymologie und Namensträger
 Ephraim (Stamm), einen der Zwölf Stämme Israels
 einen der beiden Söhne Josefs und Ahnherr des gleichnamigen Stammes, siehe Ephraim (Patriarch)
 Ephraim-Palais, ein Rokokogebäude in Deutschland
 Bnai Ephraim, eine afrikanisch-jüdische Volksgruppe; siehe dazu Judentum in Afrika #Bnai Ephraim in Nigeria
 Ephraim, biblischer Ort, heute Taybeh in den Palästinensischen Autonomiegebieten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ephraim (Texas), im Hale County – nicht mehr existent
 Ephraim (Utah), im Sanpete County
 Ephraim (Wisconsin), im Door County
 Ephraim Place, im Mitchell County, North Carolina

 Mount Ephraim, New Jersey

Sonstiges:
 Ephraim Bluff, Felsenkliff auf Greenwich Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Ephraim Branch, Fließgewässer im Haywood County, North Carolina
 Ephraim Island, Insel im Cape May County, New Jersey

Siehe auch:
 Codex Ephraemi
 Efraim (Roman), Roman von Alfred Andersch
 Ephraim Creek
 Ephraimiten